Rae (რაე), este cea de-a șatesprezecea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴐ : U+10B0
 Mkhedruli și Nuskhuri რ : U+10E0

Vezi și 
 ა
 ე

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian